Cadotte Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Cadotte Lake (Minnesota)
 Cadotte Lake (Burnett County, Wisconsin)
 Cadotte Lake (Rusk County, Wisconsin)

Orte in Kanada:
 Cadotte Lake (Alberta)